Michał Broniszewski, né le  à Piaseczno est un pilote automobile polonais.

Biographie 
En 2016, il pilote l'une des Ferrari 458 Italia GT3 de Kessel Racing avec laquelle il remporte cinq des six courses du championnat Blancpain Endurance Series dans la catégorie Pro-Am Cup.

En 2017, il rempile pour une nouvelle saison en Blancpain Endurance Series.

Résultats

Notes et références

Lien externe 
 Fiche de Michal Broniszewski sur Driver Database

Pilote automobile polonais
Naissance le 21 juillet 1972
Pilote des 24 Heures du Mans
Naissance à Piaseczno